Il singolare del torneo di tennis Kansas City Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Edlefsen che ha battuto in finale Erik Van Dillen 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kansas City Open 1972